BQP peut désigner :
 BQP (où BQP signifie bounded error quantum polynomial time), en théorie de la complexité des algorithmes, la classe des problèmes qui peuvent être résolus par un calculateur quantique en un temps polynomial ;
 bouclier qualité-prix, une mesure française de lutte contre la vie chère en outre-mer.